Bug je lahko:

 Hrošč (računalništvo) (angleško bug), napaka pri načrtovanju, izdelavi ali delovanju strojev, vezij, elektronike, strojne ali programske opreme 
 Hrošč (programska oprema), napaka ali pomanjkljivost v računalniški programski opremi 
 Hrošč (strojna oprema), napaka v zasnovi, proizvodnji ali delovanju računalniške strojne opreme
 BUG (oznaka), oznaka za komentar računalniškega programiranja

Osebe
 Bug Hall (* 1985), ameriški igralec
 Bug Holliday (1867–1910), ameriški košarkar
 Bug Howard (* 1994), ameriški igralec ameriškega nogometa
 Enric Bug (* 1957), psevdonim Bug Rogers, španski stripar in industrijski oblikovalec
 The Bug (glasbenik), umetniško ime britanskega glasbenika Kevina Martina

Geografija
 Zahodni Bug, reka na Poljskem, v Ukrajini in Belorusiji
 Južni Bug, reka v Ukrajini
 Bug, Rügen, kolišča in nekdanja vas na otoku Rügen v zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjanska, Nemčija
 Bug, Kentucky, naselje v okrožju Clinton, Kentucky, v Združenih državah Amerike
 Bag, Qasr-e Qand, tudi Būg, vas v provinci Sistan in Beludžistan, Iran